Skansens hembygdsmuseum är ett arbetslivsmuseum i Osby.

Skansens hembygdsmuseum, eller Stavhultsgården, är en ryggåsstuga, vilket delvis är från 1600-talet. Vid denna ligger Friskatorpet från 1700-talet, vilket tidigare varit lokaliserat till Norra porten och bland annat varit fattigstuga. Hembygdsmuseet ligger nära Sibbarp söder om Osby, 300 meter söder om Sibbarps skans, uppförd under Kalmarkriget omkring år 1611. 

Museet drivs av Osby hembygdsförening, vilken också sedan 2007 driver Vagnsmuseet på Enebacken i Osby, Strömsborgs ullspinneri sydost om Osby samt sedan november 2012 ett konstmuseum i Edvin Anderssons tidigare smedja i Osby.

Källor
Informationsbroschyren Upplev Osby, Osby kommun 2010

Noter

Externa länkar
Osby hembygdsförenings webbplats

Osby kommun
Hembygdsmuseer i Sverige
Arbetslivsmuseer i Sverige